Navnet Sira kan henvise til flere artikler:
 Sira, også Sirat Rasul Allah, en af de traditionelle islamiske Muhammed-biografier.
 Byen Sira i Flekkefjord
 Jernbanestationen Sira Station
 Floden Sira (flod)